

Mitologia 
 Vij, o Wij – figura della mitologia slava

Letteratura 
 Vij – racconto di N. V. Gogol'

Cinema 
 Vij (Вий) – film del 1909 diretto da Vasilij Michajlovič Gončarov
 Vij (Вий) – film del 1961 diretto da Władysław Starewicz
 Vij (Вий) – film del 1967 diretto da Georgij Kropačëv e Konstantin Eršov
 Vij (Вий) – film del 2014 diretto da Oleg Stepčenko

Codici 
 VIJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Valley, Virgin Gorda, Isole Vergini britanniche